Marchesi ist der Familienname folgender Personen:
 Blanche Marchesi (1863–1940), französische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Concetto Marchesi (1878–1957), italienischer Altphilologe, Dichter und Politiker
 Gabriele Marchesi (* 1953), italienischer Geistlicher, Bischof von Floresta
 Giorgio Marchesi (* 1974), italienischer Schauspieler
 Girolamo Marchesi (1471–1550), italienischer Maler
 Giuseppe Marchesi (1699–1771), italienischer Maler
 Gualtiero Marchesi (1930–2017), italienischer Koch

 Marcello Marchesi (1912–1978), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Mathilde Marchesi (1821–1913), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran) und Musikpädagogin
 Maurizio Marchesi (1947–2010), italienischer Journalist
 Panfilo di Marchesi (16. Jhd.),italienischer Goldschmied
 Piero Marchesi (* 1981), schweizerischer Politiker
 Pompeo Marchesi (1789–1858), italienischer Bildhauer
 Riccardo Marchesi (* 1976), italienischer Volleyballspieler
 Rino Marchesi (* 1937), italienischer Fußballtrainer
 Tommaso Marchesi (1773–1852), italienischer Komponist

Siehe auch:
 Marchese
 Marchesini